Парково — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Паркова (, Парково) — село в Единецком районе.

Польша 
 посёлок Парково
 станция Парково

Россия 
 Парково — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Парково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Парково — посёлок в Ярославле.